New Holland ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 New Holland (Georgia)
 New Holland (Illinois)
 New Holland (North Carolina)
 New Holland (Ohio)
 New Holland (Pennsylvania)
 New Holland (South Carolina), im Douglas County
 New Holland (South Dakota)

in Großbritannien:
 New Holland (North Lincolnshire)

New Holland steht für:
 New Holland (Unternehmen),  Marke von Landmaschinen und Baufahrzeugen des Konzerns CNH Industrial

Siehe auch Neuholland.